Miklas ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Miklas, österreichischer Basketballtrainer und -spieler
 Heinz Miklas (* 1948), österreichischer Slawist und Philologe
 Hermann Miklas (* 1953), evangelisch-lutherischer Superintendent der Steiermark
 Wilhelm Miklas (1872–1956), österreichischer Politiker und Bundespräsident